Tomáš Berdych era il detentore del titolo e lo ha difeso battendo in finale Richard Gasquet con il punteggio di 7-65, 62-7, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Tomáš Berdych (campione)
  David Goffin (secondo turno)
  Richard Gasquet (finale)
  Bernard Tomić (quarti di finale)

 Alexander Zverev (ritirato)
 Benoît Paire (secondo turno)
 Fabio Fognini (secondo turno)
 Jiří Veselý (quarti di finale)

Qualificati 

  Ryan Harrison (secondo turno)
  Luca Vanni (primo turno)

 Andrew Whittington (secondo turno)
 Miša Zverev (quarti di finale)

Lucky loser 
  Thomas Fabbiano (secondo turno)

Wild card 

  Li Zhe (primo turno)
  Akira Santillan (primo turno)

 Zhang Ze (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Shenzhen Open 2016 (ATP)
ATP World Tour 2016